Jón Thoroddsen kan syfta på: 

* Jón Thoroddsen den äldre (1818–1868), isländsk författare
 Jón Thoroddsen den yngre (1898–1924), isländsk författare